La Tourmente est le dixième tome de la série de fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Antarès. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des portails qui nous permettent d'y accéder.

Dorénavant privé des services d'Olsson, Zakhar finit par trouver un nouveau sorcier qui pourra l'aider à conquérir Alnilam. Mais comprendra-t-il enfin que ce que l'on souhaite n'est pas toujours ce qu'il nous faut ?

De son côté, Shaïe a finalement reçu la première livraison de mistrailles qu'il distribue aussitôt à toutes les divisions des Chevaliers d'Antarès. Néanmoins, la réaction de deux d'entre elles le laisse perplexe. Curieusement, c'est Audax qui sera le premier à comprendre l'importance de cette arme, qui pourrait donner à ses soldats l'avantage dont ils ont besoin pour mettre un terme à l'invasion des Aculéos.

Une nouvelle fresque monumentale dans la grotte d'Upsitos incite les Deusalas à repenser leur stratégie militaire.

Alors qu'elle aide de son mieux Audax à rattraper le temps perdu, Sierra essaie de démêler ses sentiments pour lui. Mais Audax, que ressent-il pour elle ?

C'est dans le sentier des damnés à Einath qu'aura finalement lieu la première grande bataille qui obligera les Chimères, les Basilics, les Manticores, les Salamandres ainsi que les sorciers à enfin collaborer pour sauver leur monde, mais y parviendront-ils ?

Les Chevaliers d'Antarès
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2018
2018 en fantasy